Convento, abadía o monasterio de San Marcos puede referirse a:

Monasterio de San Marcos (Jerusalén) o Dayro d-Mor Marqos
Convento de San Marcos (León) u Hospital de San Marcos
Convento de San Marcos (Daroca)
Convento de San Marcos de Florencia
Monasterio de San Marcos (Korisa)
Abadía de San Marcos (Australia)

Notas